André Corsini (Santo) — bispo de Fiesole (1301-1374)
 André Corsini (Cardeal) — Cardeal

Desambiguação